Il doppio del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Marcos Górriz e Alfonso González-Mora che hanno battuto in finale Massimo Ardinghi e Massimo Boscatto 5-7, 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Gustavo Luza /  Javier Sánchez (primo turno)
 Vojtěch Flégl /  Daniel Vacek (semifinali)

 Shelby Cannon /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)
 Marcos Górriz /  Alfonso González-Mora (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hypo Group Tennis International 1991
ATP Tour 1991